Prvu A hrvatsku rukometnu ligu za žene za sezonu 1999./99. je šesti put zaredom osvojila ekipa Podravka Dolcela iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
Dvanaest klubova je igralo dvokružno prvenstvo (22 kola), a potom su četiri najuspješnije momčadi razigravale za prvaka.

Ljestvica i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje za prvaka

Povezani članci 
 1. B HRL za žene 1998./99.
 2. HRL za žene 1998./99.
 Hrvatski rukometni kup za žene 1998./99.

Izvori 
 F. Kramer, D. Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian Handball, Zagreb, 2009.
 Marijan Domović: Rukometni klub Podravka : 1955. – 2000., Koprivnica, 2000.

1998-99
ž-1A